.

Origine e diffusione 
Significa "figlia maggiore del padre" in igbo.

Onomastico 
È un nome adespota, cioè privo di santo patrono; l'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre, per la ricorrenza di Ognissanti.

Persone

Note 

Prenomi di origine igbo
Prenomi igbo femminili